96Ace (también conocida como 96Ace Online Entertainment) es una empresa internacional de juegos de azar en línea fundada en 2007.

Visión general
Aunque su mercado principal está en Malasia, la empresa también se centra en jugadores de Singapur, Indonesia, Tailandia, Vietnam y muchos otros países tanto de la región Asia-Pacífico como de todo el mundo. Es conocida por sus juegos de casino en línea, juegos de tragaperras en línea, apuestas deportivas, loterías en línea y muchos otros. Tiene licencia oficial de la Corporación Filipina de Atracciones y Juegos (PAGCOR).

También ofrece sus servicios a través de aplicaciones móviles desarrolladas tanto para plataformas Android como iOS.

Historia
96Ace Online Entertainment es un sitio de casino en línea desde 2007. Fue fundada por Tan Sri Ngai Koh Peng. Es una de las principales empresas de juegos de azar en línea y también casas de apuestas de la región Asia-Pacífico.

96Ace tiene como objetivo proporcionar a los jugadores las mejores experiencias de juego en línea. Ofrece juegos de azar, incluidas apuestas deportivas, puertos, lotería en vivo y póquer en línea.

La empresa cuenta con más de cientos de casas de apuestas que gestionan las oportunidades de más de miles de videojuegos en directo cada mes en sus espacios de negociación de acuerdos.

En la actualidad, ofrece casino en vivo, tragaperras, apuestas deportivas, póquer, lotería 4D, AngPao, juegos VIP, etc.

Promociones
96Ace ofrece regularmente diversas promociones y ventajas a los jugadores. También tiene un programa de recomendación de amigos. Se ofrecen regularmente bonificaciones especiales, rebajas y promociones durante el juego, cuando los usuarios se registran, cuando se recomienda a amigos, etc. Los miembros VIP también reciben beneficios adicionales.

Seguridad
96Ace colabora con los principales bancos de Malasia, como CIMB Bank, Maybank, Hong Leong Bank, BSN, RHB y AmBank. Dispone de un sistema de cajero seguro y vigilado periódicamente contra los estafadores.

Referencias

Casinos
Casas de apuestas digitales